Het ATP-toernooi van Cabo San Lucas 2017 (met de officiële naam Abierto Mexicano de Tenis Mifel Presentado Por Cinemex) werd gespeeld van 31 juli tot en met 5 augustus 2017. Het tennistoernooi werd gespeeld op hardcourtbanen van de Delmar International School in de Mexicaanse stad Cabo San Lucas in de gemeente Los Cabos.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Cabo San Lucas
ATP-toernooi van Cabo San Lucas